Tresco (eiland), een van de vijf bewoonde eilanden van de Scilly-eilanden
Tresco (vaarkaart), de naam van elektronische vaarkaarten voor de binnenvaart